Уитмер — произношение, которое может соответствовать двум англоязычным именам собственным — Witmer или Whitmer:

Witmer 
 Уитмер, Джилл (род. 1991) — американская хоккеистка на траве.
 Уитмер, Лайтнер (1867—1956) — американский психолог.
 Уитмер, Лоренс (род. 1959) — американский палеонтолог.

Whitmer 
 Уитмер, Гретхен (род. 1971) — американский юрист и политик.
 Уитмер, Дэвид (1805—1888) — деятель церкви мормонов, один из Трёх Свидетелей.